Reserva (Paraná) — município brasileiro do estado do Paraná
 Reserva do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 Área protegida
 Áreas habitadas por povos indígenas — área destinada a um grupo de indígenas
 Corveia (reserva senhorial) — trabalho gratuito ao serviço dum senhor feudal ou estado
 Reserva biológica - no Brasil, categoria de unidade de conservação
 Reserva florestal — área de proteção ambiental
 Reserva Legal — tipo de área protegida brasileira
 Reserva militar — força militar em disponibilidade para ser usada como reforço para lutar em tempos de guerra
 Reserva (marca) — marca de moda masculina brasileira.

Desambiguações de topônimos